Wasserstatt steht für

 Wasserstatt (Gemeinde Rettenegg), Ortsteil von Rettenegg, Steiermark
 Wasserstatt (Wegscheid), Gemeindeteil von Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern